O19 ou O-19 est un sigle qui peut faire référence à :
 La Classe O 19, une classe de sous-marins de la Marine royale néerlandaise,
 Le HNLMS O 19, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise,
 Le Thomas-Morse O-19, un avion d'observation biplan américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres